André Gaillot (1907-1993), coureur cycliste français ;
Bernard Gaillot (1780-1847), peintre français, élève de David;
Albane Gaillot (1971-), femme politique française ;
Henri Gaillot (1896-1944), agent belge ayant travaillé pour les services secrets britanniques ;
Jacques Gaillot (né en 1935), évêque français ;
Marie-Laure Gaillot (née en 1943), nageuse française ;
Philippe Gaillot (né en 1965), footballeur français.
Philippe Gaillot (né en 1956), musicien et ingénieur du son français